Splijting is de eigenschap van een materiaal langs vlakken met een bepaalde oriëntatie makkelijk te splijten. Voor meer specifieke informatie zie:
splijting (kristal)
splijting (gesteente)